Gretna – miasto w Szkocji
Miejscowości w USA:
 Gretna – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Gadsden
 Gretna – miasto w stanie Luizjana, w parafii Jefferson
 Gretna – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Sarpy
 Gretna – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Pittsylvania